Winner Take All (1923), een Amerikaanse kortfilm van Alfred Santell
Winner Take All (1924), een Amerikaanse film van W.S. Van Dyke
Winner Take All (1932), een Amerikaanse film van Roy Del Ruth, met James Cagney
Winner Take All (1939), een Amerikaanse film van Otto Brower
Winner Take All (1975), een Amerikaanse televisiefilm van Paul Bogart
Winner Takes All (2004), een Britse film van Helen M. Grace